Сан Хуан Амекак има више значења:

 Сан Хуан Амекак (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Амекак, Ла Занха (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику